Chesham peut faire référence à :

Lieux

Canada
 Rivière Chesham, un affluent de rivière au Saumon, en Estrie, en Québec, en Canada.

Angleterre

 Chesham (Angleterre), Buckinghamshire
 Chesham, station du métro de Londres
 Chesham Bois, Buckinghamshire
 Chesham, Grand Manchester
 District Urban District

Iran
 Chesham, Iran

États Unis

 Chesham, New Hampshire

Entreprises 

 Chesham Amalgamations, courtier en fusions et acquisitions basé à Londres

Homonymie de toponyme